Аксас () — опустевший посёлок в Мысковском городском округе Кемеровской области России.

История 
Входил  в    Подобасский сельсовет. В 1968 году 322 жителя, 92 хозяйства.

География  
Посёлок Аксас расположен в южной части Кемеровской области и находится на берегу рек Аксас и Тутуяс.

Уличная сеть не развита.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % от общей численности населения в 7 жителей

Инфраструктура 
Нет данных.

В 1968 году действовала начальная школа, библиотека, медпункт.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Ссылки 
Аксас на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Мысковского городского округа